David Murray kan syfta på bland andra:

* David Murray, 1:e viscount Stormont (död 1631), skotsk peer
 David Murray, 4:e viscount Stormont (omkring 1636–1688), skotsk peer
 David Murray, 5:e viscount Stormont (omkring 1665–1731), skotsk peer
 David Murray, 6:e viscount Stormont (omkring 1689–1748), skotsk peer
 David Murray, 2:e earl av Mansfield (1727–1796), skotsk peer
 David Murray, 3:e earl av Mansfield (1777–1840), skotsk peer
 David Murray (1909–1973), brittisk racerförare
 David Murray (född 1955), amerikansk jazzmusiker
 Dave Murray (född 1956), brittisk rockgitarrist